Заамин () — городской посёлок, центр Зааминского района Джизакской области Узбекистана. Статус посёлка городского типа — с 1986 года.

География 
Посёлок расположен в 20 км к югу от железнодорожной станции Даштобод (на линии Джизак — Хаваст).

Заамин также известен своим санаторием «Заамин» — горноклиматический курорт, расположенный в одном из живописнейших уголков Зааминского района, на северных склонах Туркестанского хребта, на высоте 2000 метров уровнем моря, на территории заповедника.

Население 

В средние века в Заамине преимущественно жили узбекские рода юзов. Также во многих селениях Заамина и в окрестностях Джизака проживали узбеки-кырки чересполосно с юзами и другими родо-племенными группами.

Известные люди 
Заамин является малой родиной Шавката Мирзиёева — 2-го президента Республики Узбекистан.

Ссылки 

Посёлки городского типа Зааминского района